A léviták Lévi törzséből származók
 Lévita: tanító, aki a református egyházban lelkészi szolgálatot végez